Sun Goes Down (canção de David Guetta) de 2015;
Sun Goes Down (canção de Lil Nas X) de 2021.

Ver também
When the Sun Goes Down